Румянцево — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Ленинского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен между притоками реки Барыш в 16 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 128 километров.

Часовой пояс

История 
Село основано сподвижником Петра I генерал-аншефом Александром Ивановичем Румянцевым в первой половине XVIII века.

К 1913 году в селе располагались церковь, земское училище, церковно-приходская школа, суконная фабрика Александра Дмитриевича Протопопова и Дмитрия Дмитриевича Протопопова, благотворительное заведение в ведении императрицы Марии, мужское ремесленное училище, женское училище с рукодельными классами, приют для детей, богадельня для престарелых рабочих фабрики, больница на 45 коек.

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в селе было 285 дворов, проживало 1727 жителей (русские). Население в 1996 году — 1065 человек, преимущественно русские. В 2002 году в селе проживало 937 человек, преимущественно русские (92%).

Инфраструктура 
Село разделено на шесть улиц (Горького, Новая, Полевая, Пушкина, Седова, Чкалова) и два переулка (Горный, Северный), работает основная общеобразовательная школа, есть почтовое отделение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района